Синфра:

 Синфра — город в центральной части Кот-д’Ивуара.
 «Синфра (судно)» (1929) — торговое судно, построенное в Норвегии в 1929 году под именем Fernglen. Переименовано в Sandhamn, затем в Sinfra.